

Місто:
 Гірське — Луганська область, Попаснянський район
Села:
 Гірське — Одеська область, Роздільнянський район (до 17 липня 2020 року Великомихайлівський район)
 Гірське — Львівська область, Стрийський район
 Гірське  — колишня назва села Спас, Коломийський район, Івано-Франківська область.

Гірське — село, Мінська область, Вілейський район

Гірське — колишня сільська ґміна Дрогобицького повіту Львівського вооєводства Польської республіки (1918–1939) рр.